Ulianivka puede referirse a:

Ulianivka, localidad del Raión de Berezivka en Ucrania; o
Ulianivka, localidad del Raión de Ivanivka en Ucrania.